Серге́й Коле́сников:
 Колесников, Сергей Алексеевич (1890—1943) — советский государственный и партийный деятель, председатель губернского совета профсоюзов; делегат XVII Всероссийского съезда Советов и X съезда РКП(б).
 Колесников, Сергей Анатольевич (род. 1972) — российский предприниматель, президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ».
 Колесников, Сергей Борисович (1913—1973) — Герой Социалистического Труда.
 Колесников, Сергей Валентинович (род. 1955) — советский актёр и телеведущий.
 Колесников, Сергей Викторович (род. 1968) — российский самбист и дзюдоист.
 Колесников, Сергей Владимирович (род. 1948) — российский предприниматель, получивший известность после разоблачения коррупционных схем при строительстве «Дворца Путина».
 Колесников, Сергей Георгиевич (1904—1971) — советский военачальник, генерал-майор.
 Колесников, Сергей Иванович (род. 1950) — академик РАМН, народный депутат СССР, депутат Государственной думы.
 Колесников, Сергей Николаевич (1911—?) — советский футболист и тренер.